Parceval, Perceval oder Parzival bezeichnet:

 Parzival (Artussage), frühmittelalterliche Sagengestalt und Ritter der Tafelrunde des mythischen König Artus

 Perceval, altfranzösische Dichtung von Chrétien de Troyes, siehe Li Contes del Graal
 Parzival, mittelhochdeutscher Versroman von Wolfram von Eschenbach
 Parzival (Tankred Dorst), ein Theaterstück von Tankred Dorst

Siehe auch: 
Parseval (Familienname)
Perceval (Familienname)
Parsifal, musikdramatisches Werk von Richard Wagner
Parsifal (Begriffsklärung)